«Only You» puede referirse a:

Cine 
 «Only You» / «Sólo tú» (1992), película romántica protagonizada por Helen Hunt y Andrew McCarthy.
 «Only You» / «Sólo tú» (1994), película romántica protagonizada por Marisa Tomei y Robert Downey Jr.
 «Only You» («O-jik geu-dae-man») (2011), película surcoreana protagonizada por Hyo-ju Han.
 «Only You» (2018), película romántica protagonizada por Laia Costa y Josh O'Connor.

Música 
Álbumes
 «Only You» (2004), álbum de Harry Connick, Jr.
 «Only You» (2008), álbum de David Choi.
 «Only You» (2008), álbum de Anelia.
Canciones
 «Only You» (1996), canción de 112.
 «Only You» (2012), canción de Ellie Goulding.
 «Only You» (2005), canción de Josh Kelley.
 «Only You» (2006), canción de Lou.
 «Only You» (2011), canción de Morning Musume.
 «Only You» (1998), canción de Portishead.
 «Only You» (1995), canción de Scatman John.
 «Only You» (1978), canción de Teddy Pendergrass.
 «Only You» (1992), canción de Toto.
 «Only You» (1982), canción de Yazoo.
 «Only You (And You Alone)» (1955), canción de The Platters.